Рейс 20 может иметь следующие значения:
 Рейс 20 Capital Airlines 
 Рейс 20/101 Аэрофлота